Кампонгчна́нг (; kʰɐet kɑmpʊəŋ cʰnaŋ) — провинция (кхет) в центральной части Камбоджи. Площадь составляет 5521 км²; население по данным на 2008 год — 471 616 человек. Административный центр — город Кампонгчнанг. Провинция Кампонгчнанг входит в число девяти провинций Камбоджи, являющихся частью биосферного заповедника в районе озера Тонлесап.

Административное деление 
Территория провинции включает 8 округов (сроков), 69 коммун (кхум), 561 деревню (пхум).

Округа

Примечания 

Провинции Камбоджи